Ribe, hladnokrvne životinje iz skupine kralježnjaka koje žive gotovo isključivo u vodi i dišu uz pomoć škrga
 Ribe (zviježđe), zviježđe
 Ribe (znak), horoskopski znak
 Ribe, Danska, najstariji grad u Danskoj
 Ribe (okrug), okrug u Danskoj
 Ribe (komuna), komuna u Danskoj
 Ribe (pleme), pleme iz Kenije
 Ribe (krater), krater na Marsu, nazvan po gradu u Danskoj